1-я гвардейская корпусная артиллерийская Свирская бригада — воинское соединение Вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 
Бригада формировалась под Коломной с февраля 1944 года.

В составе действующей армии с 16 июня 1944 по 11 августа 1944 года.

В июне 1944 года передислоцирована на реку Свирь, где с 23 июля 1944 года принимала участие в Свирско-Петрозаводской операции, очевидно, будучи в составе 37-го гвардейского стрелкового корпуса

1 сентября 1944 года переформирована в 50-ю гвардейскую армейскую пушечную артиллерийскую Свирскую бригаду

Состав бригады 
 Бригада состояла из 3 дивизионов. В состав каждого дивизиона входило 3 батареи.

Подчинение

Командиры 
 Гудзюк Сергей Петрович, гвардии полковник

Известные лица, связанные с бригадой 
 Весник, Евгений Яковлевич, гвардии лейтенант, адъютант командира бригады, впоследствии Народный артист СССР

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру
 Перечень № 7 управлений бригад всех родов войск, входивших в состав действующей армии во время Великой Отечественной войны 1941—1945

Корпусные артиллерийские бригады СССР в Великой Отечественной войне
Советская гвардия
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году